Піщаний заказник:

 Піщаний заказник — ботанічний заказник в Станично-Луганському районі Луганської області
 Піщаний заказник — ентомологічний заказник в Дворічанському районі Харківської області
 Піщаний заказник — ландшафтний заказник в Чугуївському районі Харківської області